El cauquén (Chloephaga melanoptera), también denominado huallata, guayata, piuquén, huacua, huashua o ganso andino es una especie de ave anseriforme de la familia Anatidae natural de las montañas de los Andes, en Sudamérica.

Zoonimia 
El nombre de "huachua" proviene del quechua central waćhwa, mientras que las voces "guayata" y "huallata" proviene del quechua sureño wallata.  El nombre de  "piuquén", propio de la zona sur de Sudamérica, proviene del mapudungún, de piwkeñ.

Distribución 
Su distribución geográfica se extiende desde el centro del Perú , este de Bolivia hasta el centro de Chile, y de Argentina, ocupando la zona andina desde Jujuy hasta el norte de Mendoza. Vive en lagunas altoandinas de valles situados entre los 3.000 , llegando hasta los 4.700  En invierno ocupa áreas más bajas.

También es visto en Nevado de los Piuquenes

Características 
Presenta un cuello grueso, es color blanca con faja alar morada. El pico, las patas son rojizos. La longitud total es de 75 a 80 cm. Son los gansos más grandes de Sudamérica. No hay dimorfismo sexual en el plumaje de machos y hembras. Los machos pesan entre 2,7 a 3,6 kg, las hembras son más pequeñas. No se conocen subespecies.

Comportamiento 
Es un cauquén algo agresivo, durante la temporada que no es de cría se le ve en pequeños grupos en las lagunas y esteros cerca de lugares donde hay pasto.

Reproducción 
La temporada de cría es la primavera austral. Anida desde el mes de noviembre. El nido lo construyen en el suelo sobre el pasto, también en los huecos de las riberas. El nido puede estar cerca o lejos del agua.

Pone de cinco a diez huevos, los cuales tardan en eclosionar unos 30 días. La hembra incuba, el macho permanece cerca de la nidada. Al nacer los pichones, se trasladan al espejo de agua, por tres meses aproximadamente.

La pareja se mantienen junta por vida, o al menos demuestra una fuerte fidelidad por varios años. Se estima que llegan a ser adultos a los tres años.

Galería

Referencias 

Aves de América del Sur
melanoptera
Animales descritos en 1838
Taxones descritos por Thomas Campbell Eyton